Виктор Шибанов:
 Шибанов, Виктор Иванович (1922—2014) — Герой Советского Союза.
 Шибанов, Виктор Леонидович (род. 1962) — удмуртский поэт, литературовед, кандидат филологических наук.